Caylusea är ett släkte av resedaväxter. Caylusea ingår i familjen resedaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Resedaväxter
Caylusea